Петер Шрайер (; род. 1953, Бад-Райхенхалль) — немецкий автомобильный дизайнер, художник.

Биография 
С 1975 года по 1979 год учился промышленному дизайну в Мюнхенском университете прикладных наук. Уже студентом работал в дизайнерском бюро компании Audi в Ингольштадте. В 1980 году закончил Королевский колледж искусств в Лондоне, где позднее, в 2007 году, удостоился степени почётного доктора.

С 1979 года по 2001 работал в концерне Volkswagen, главным образом, на компанию Audi.

С 2006 года — главный дизайнер в компании Kia Motors. Один из трёх президентов компании Kia с декабря 2012 года. С января 2013 года — директор дизайн-центра всей Hyundai Motor Group (Hyundai-KIA).

В ноябре 2013 года удостоен престижной награды «Почётного золотого руля» (Honorary Golden Steering Wheel) за выдающиеся достижения в автомобильной промышленности.

С 1 ноября 2018 года ушёл на пенсию, оставив за собой пост консультанта по дизайну концерна Hyundai Motor Group.

Работы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Kia-Designer Peter Schreyer 
 Emotionen aus Chrom und Stahl 
 Auto-Köpfe; Ein Bayer im Himmel 

Выпускники Королевского колледжа искусств
Автомобильные дизайнеры
Дизайнеры Германии